Das Brussels Open 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Brüssel. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 19. bis zum 26. Mai 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Wozniacki, die in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Doppel waren Andrea Hlaváčková und Galina Woskobojewa Titelverteidigerinnen, welche dieses Jahr ebenfalls nicht teilnahmen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Brüssel